Borgnis ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander August Borgnis (1827–1914), Hamburger Bankier und Abgeordneter
 Andrea Borgnis (1930–1980), italienischer Gewichtheber
 Carlo Giuseppe Borgnis (1734–1804), italienischer Maler
 Carlo Hieronymus Borgnis (1795–1861), deutscher Bankier
 Friedrich Borgnis (1832–1912), deutscher Jurist, Bankier und Gutsbesitzer
 Fritz Borgnis (1906–1982), deutsch-schweizerischer Physiker und Hochschullehrer an der ETH Zürich
 Giuseppe Antonio Borgnis (1781–1863), italienischer Ingenieur und Hochschullehrer an der Universität Pavia
 Giuseppe Mattia Borgnis (1701–1761), italienischer Maler
 Gustave Borgnis-Desbordes (1839–1900), französischer General
 Matthias Franz Borgnis (1798–1867), deutscher Bankier, Juwelier und Tabakfabrikant

Siehe auch:
 Villa Borgnis